Купчи́нський — українське прізвище географічного походження.

 Купчинський Богдан Іванович — український історик-краєзнавець, культурно-громадський діяч, підприємець та меценат.
 Купчинський Григорій — церковний діяч, парох с. Кадлубиська, шкільний комісар 1-го комісаріату Комісії шкільного ординаріяту Бродського повіту Тарнопольського воєводства. Батько Романа Купчинського.
 Купчинський Євген — український композитор, хоровий диригент і віртуоз-цитрист
 Купчинський Олег Антонович — доктор філології, доктор історичних наук, Голова Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) в Україні, член Української вільної академії наук
 Купчинський Петро — посол Галицького сейму 4-го скликання
 Купчинський Роман Григорович — український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч. Стрий Романа Купчинського.
 Купчинський Роман — директор української редакції радіо Свобода, президент видавництва та дослідницького центру «Пролог». Племінник Романа Григоровича Купчинського.
 Купчинський Григорій Леонтійович (1911—1992) — головний інженер УкрНДІводоканалпроекту, автор проекту Вілейсько-Мінської водної системи.
 Купчинський Тадей Іванович (1879—1938) — хоровий диригент, актор, режисер.

Див. також 

 Купчинські герба Сліповрон
 Купчинці

Примітки 

Українські прізвища